Petäjäsaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Petäjäsaaret (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Petäjäsaaret (ö i Norra Karelen), Joensuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar